Balduino I, o Balduino IX conde de Flandes, o también Balduino VI conde de Henao (Valenciennes, Francia, 1171-Veliko Tarnovo, Bulgaria, 1205), fue el primer emperador del Imperio latino.

Fue el hijo de Balduino V, conde de Henao, y Margarita de Alsacia, condesa de Flandes. Balduino I fue un aliado de la casa real inglesa de los Plantagenet, que combatió del lado de Ricardo I contra Felipe II de Francia. Durante la Cuarta Cruzada, que fue promovida por el papa Inocencio III en 1198, Balduino participó en la instalación del prolatino Alejo IV Ángelo como emperador de Constantinopla en 1203. Después de que Alejo y su padre, Isaac II, fueran depuestos en febrero de 1204, los cruzados tomaron el poder, y Balduino, con el apoyo de Venecia, fue elegido gobernador de un nuevo estado latino. Fue coronado emperador el 16 de mayo de 1204, en la iglesia de Santa Sofía.  El papa, aunque inicialmente sorprendido por el saqueo de los cruzados de Constantinopla y desconcertado porque no se le consultó sobre la partición del imperio, rápidamente reconoció al emperador latino. Incluso sus enemigos reconocieron que Balduino era un hombre de coraje, piedad y autocontrol.

Balduino había creado un nuevo gobierno, basado en el modelo feudal europeo occidental, en sustitución de la tradicional jerarquía del Imperio bizantino. En octubre de 1204, enfeudó a 600 caballeros con tierras que anteriormente estaban en poder de nobles griegos.

Una rebelión bizantina en Tracia proporcionó al zar búlgaro Kaloyan el pretexto para una invasión. Balduino dirigió una pequeña fuerza para enfrentársele en Adrianópolis en 1205. Derrotado, hecho prisionero y ejecutado por los búlgaros, fue sucedido por su hermano Enrique.

Primeros años y antecedentes familiares 
Balduino fue el hijo de Balduino V de Henao y de Margarita de Alsacia, condesa de Flandes y hermana del conde Felipe de Alsacia. Cuando el estéril Felipe de Alsacia marchó en su primera cruzada en 1177, designó a su cuñado Balduino V como su heredero. Cuando Felipe volvió de Palestina, Luis VII de Francia lo designó como el principal consejero de su hijo, el príncipe Felipe II Augusto. Un año después, Felipe de Alsacia casó a su protegido con su sobrina, Isabel de Henao, y le ofreció el Condado de Artois y otros territorios flamencos como dote, para disgusto de Balduino V. En 1180, estalló la guerra entre Felipe II y su mentor, lo que causó la devastación de Picardía e Île-de-France; el rey Felipe se negó a combatir directamente, aunque tomó el control general, y Balduino V, en un principio aliado con su cuñado (Felipe de Alsacia), intervino a favor de su yerno en 1184, para proteger los intereses de su hija.

En 1183, Isabel de Vermandois (la esposa del conde Felipe) murió, y Felipe Augusto tomó la provincia de Vermandois en nombre de la hermana de Isabel, Leonor. Felipe se volvió a casar, con la princesa Matilde de Portugal, hija de Alfonso I, el primer rey de Portugal, y Mafalda de Saboya. Felipe dio a Matilde de Portugal de dote una serie de grandes ciudades flamencas, en apariencia pequeñas para Balduino V. Temiendo que fuera a estar rodeado por el dominio real de Francia y el condado de Henao, el conde Felipe firmó un tratado de paz con Felipe Augusto y el conde Balduino V el 10 de marzo de 1186, en el que reconocía la cesión de Vermandois al rey aunque se le permitió retener el título de conde de Vermandois por el resto de su vida. Cuando Felipe murió de enfermedad en 1191, tras no haber tenido herederos con la condesa Matilde, le sucedió en Flandes Balduino V, aunque los dos habían estado en términos aparentemente no cordiales desde el tratado de 1186. Balduino V luego gobernó como Balduino VIII de Flandes por derecho de matrimonio.

En 1186, el joven Balduino se casó con María de Champaña, la hija del conde Enrique I de Champaña y la condesa María de Francia. El cronista Gilberto de Mons describió a Balduino como un enamorado de su joven novia, quien, sin embargo, prefería la oración a la cama matrimonial.

A través de María, Balduino tenía conexiones y obligaciones adicionales con los defensores de Tierra Santa: su cuñado Enrique II de Champaña había sido rey de Jerusalén en 1190 (dejando una viuda y dos hijas que necesitaban ayuda para mantenerse y recuperar sus territorios en Palestina). Por su parte, los tíos de María, Ricardo I de Inglaterra y Felipe II de Francia, acababan de ir a la Tercera Cruzada.

La propia familia de Balduino también había estado implicada en la defensa de Jerusalén: su tío Felipe había muerto en las cruzadas.La abuela de Balduino fue tía abuela de Isabel, la reina de Jerusalén, y los condes de Flandes habían intentado ayudar a sus parientes de Jerusalén en su lucha. Balduino quería continuar la tradición.

Conde de Flandes y Henao 

En 1194 murió su madre y un año después Balduino tomó posesión de un Flandes bastante reducido, pues su tío había cedido el condado de Artois a la hermana de Balduino, la reina Isabel de Henao,  en el momento de su matrimonio con Felipe II de Francia, y aunque la reina había muerto en 1190 el rey francés mantenía el condado en nombre del hijo que había tenido con Isabel, el futuro Luis VIII. Los primeros ocho años de gobierno de Balduino se centraron en recuperar Artois, lo que en su mayor parte lograría conforme a lo acordado en el Tratado de Péronne en 1200.

En esta lucha contra el rey francés, Balduino se había aliado con otros gobernantes que tenían disputas con Felipe, incluyendo a los reyes Ricardo I y Juan I de Inglaterra y al emperador alemán Otón IV. Un mes después del tratado, el conde escuchó la predicación para una cruzada de Erluin y Pierre de Roussy, enviados a Flandes por el Papa. Balduino IX y su esposa María entonces tomaron la solemnidad de la Cruz el 23 de febrero de 1200 en la iglesia de San Donaciano de Brujas, seguidos por una multitud de caballeros flamencos. Pasó los siguientes dos años preparándose y finalmente partió el 14 de abril de 1202.

Como un esfuerzo por salir bien de sus dominios, Balduino promulgó dos estatutos de gran importancia para el condado de Henao. Uno detallaba un extenso código penal, y parece estar basado en otro que ya había emitido su padre; el otro establecía normas específicas para la herencia. Los dos estatutos son una parte importante de la tradición jurídica de Bélgica.

Al partir hacia la Cruzada, Balduino dejó a su esposa embarazada y a su hija de dos años. María gobernó durante su ausencia en Flandes y Henao, pero a principios de 1204 dejó a sus dos hijas para reunirse con su esposo en Constantinopla. Se esperaba que regresara en un par de años, pero al final no volvió a ver a sus hijas o a su tierra natal. En su ausencia, su cuñado Felipe de Namur gobernó en Flandes y se encargó de cuidar a sus hijas. El tío de Balduino, Guillermo de Thy-le-Château (hijo ilegítimo de Balduino IV de Henao), gobernó en Henao.

Entre tanto la cruzada había sido desviada a Constantinopla, donde los cruzados restauraron al encarcelado Isaac II Ángelo (ahora debilitado después de su cautiverio) en el trono junto con su hijo Alejo IV.  En enero de 1204, ambos fueron derrocados y murieron cuando un usurpador fue emperador por un breve período de tiempo antes de que los cruzados saquearan la ciudad, y decidieran establecer un Imperio latino en reemplazo de la caída griega.

Emperador latino

Coronación y gobierno 

La corona imperial fue ofrecida en un principio a Enrico Dandolo, quien se negó a aceptarla. La elección entonces se encontraba entre Balduino y el nominal líder de la cruzada, Bonifacio de Montferrato. Mientras Bonifacio se consideraba la opción más probable, debido a sus conexiones con la corte bizantina, Balduino era joven, valiente, piadoso y virtuoso, uno de los pocos que habían interpretado y respetado sus votos cruzados de manera estricta, y el líder más popular en el ejército. Con el apoyo de Venecia, fue elegido el 9 de mayo de 1204, y coronado el 16 de mayo en la iglesia de Santa Sofía en una ceremonia que seguía muy de cerca las prácticas bizantinas.Durante su coronación, Balduino llevó una joya muy cara que el emperador bizantino Manuel I Comneno había comprado por 62 000 marcos de plata. La esposa de Balduino, sin darse cuenta de estos hechos, había zarpado para Acre. Allí se enteró de la elección de su marido como emperador, pero murió en agosto de 1204 antes de que pudiera reunirse con él.

El Imperio latino fue organizado en principios feudales: el emperador era el señor feudal de los príncipes, que recibían porciones del territorio conquistado. Su propio feudo consistía de la ciudad de Constantinopla, sus regiones circundantes en el lado europeo y en el lado asiático, otras zonas periféricas y varias islas como Lemnos, Lesbos, Quíos y Tinos.

Conflicto con Bonifacio de Montferrato 

Para los territorios que aún necesitaban ser conquistados, primero era necesario vencer la resistencia de los griegos de Tracia y capturar Tesalónica.  Durante esta campaña de 1204, Balduino entró en conflicto con Bonifacio de Montferrato, el candidato rival para el imperio, quien estaba por recibir un gran territorio en Macedonia con el título de rey de Tesalónica. Bonifacio esperaba independizarse por completo del imperio, sin hacer homenaje por su reino, y se opuso a la propuesta de Balduino para marchar hacia Tesalónica. La hostilidad entre flamencos y lombardos agravó la disputa. Balduino insistió en ir a Tesalónica, pero Bonifacio puso sitio a Adrianópolis, donde Balduino había establecido un gobernador. Cuando la guerra civil parecía inminente, se logró llegar a un acuerdo gracias a los esfuerzos de Enrico Dandolo y Luis I de Blois. Bonifacio recibió Tesalónica como feudo por el emperador, y fue nombrado comandante de las fuerzas que marcharían a la conquista de Grecia.

Batalla de Adrianópolis y muerte 

Durante el invierno siguiente, los francos continuaron con las conquistas en Bitinia, donde Enrique, hermano de Balduino, tomó parte. Sin embargo, en febrero los griegos se rebelaron en Tracia, confiando en la ayuda de Kaloján, el zar de Bulgaria, cuyos ofrecimientos de alianza habían sido rechazados por el emperador. La guarnición de Adrianópolis fue expulsada. Balduino, junto con Dandolo, Luis de Blois y el mariscal Villehardouin, el historiador, se dirigió a sitiar la ciudad. El 14 de abril de 1205, los caballeros francos fueron derrotados, Luis de Blois fue asesinado y el emperador fue capturado por los búlgaros.

Durante algún tiempo su destino fue incierto, y mientras tanto Enrique, su hermano, asumió la regencia.  A mediados de julio del siguiente año se supo que había muerto. Las circunstancias de la muerte de Balduino no se conocen con exactitud; parece que al principio fue tratado como un rehén valioso, pero en un repentino arrebato de rabia, el monarca búlgaro decidió sacrificarlo, tal vez como consecuencia de la revuelta de Filipópolis, que pasó a manos de los francos. Según una leyenda, Balduino causó su propia muerte al tratar de seducir a la esposa de Kaloján. Según el historiador Jorge Acropolita, el zar hizo una copa para beber con el cráneo de Balduino, lo mismo que había pasado con Nicéforo I casi cuatrocientos años antes.

En cualquier caso, el zar Kaloján escribió al papa Inocencio III, informando que Balduino había muerto en prisión. Veliko Tarnovo, la torre de la fortaleza de Tsarevets de la capital medieval de Bulgaria donde supuestamente estuvo preso, se sigue llamando torre de Balduino.

El falso Balduino 

Veinte años después, en 1225, apareció un hombre en Flandes afirmando ser el presunto Balduino muerto. Su demanda pronto se convirtió en una serie de rebeliones y revueltas en Flandes contra el gobierno de la hija de Balduino, Juana. Aunque varias personas que habían conocido a Balduino antes de la cruzada rechazaron su demanda, esta atrajo a muchos seguidores entre las filas de los campesinos. Finalmente desenmascarado como un siervo borgoñón llamado Bertrand de Ray, el falso Balduino fue ejecutado en 1226.

Matrimonio y descendencia 

De su matrimonio con María de Champaña nacieron dos hijas:

 Juana de Constantinopla (1200-1244), heredera de su padre en los condados de Flandes y de Henao.
 Margarita de Constantinopla (1202-1280), heredera de su hermana como Margarita II de Flandes y Margarita I de Henao.

Ancestros

Fuentes y referencias

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 
 
 
 
 
 
 

Balduino 01

Balduino 06

Balduino 06

Balduino 09 de Flandes

Condes de Flandes del siglo XIII

Nobles de Francia del siglo XII
Nobles de Francia del siglo XIII
Participantes cristianos en la cuarta cruzada
Nacidos en Valenciennes

Condes de Flandes (casa de Flandes)
Emperadores del siglo XIII